Шубенков — русская фамилия. Известные носители:

Шубенков 
 Шубенков, Михаил Валерьевич (род. 1958) — российский архитектор.
 Шубенков, Сергей Владимирович (род. 1990) — российский легкоатлет.

Шубенкова 
 Шубенкова, Наталья Михайловна (род. 1957) — советская легкоатлетка.